Олимпийские игры 1952
 Летние Олимпийские игры 1952 — XV Летние Олимпийские игры в Хельсинки, Финляндия.
 Зимние Олимпийские игры 1952 — VI Зимние Олимпийские игры в Осло, Норвегия.